Spörl oder Spoerl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Spoerl (1917–1978), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Spörl (* 1950), deutscher Journalist
 Harald Spörl (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Spoerl (1887–1955), deutscher Schriftsteller
 Hermann Spörl (1863–1940), deutscher Pfarrer und Politiker

 Johannes Spörl (1904–1977), deutscher Historiker
 Max Spörl (1909–1997), deutscher Unternehmer und Politiker (CSU), MdB
 Volkmar Daniel Spörl (1733–1807), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Sperl